Ilijas Pašić – allenatore di calcio e calciatore jugoslavo
 Jovana Pašić – cestista montenegrina
 Nikola Pašić – politico serbo
 Predrag Pašić – ex calciatore jugoslavo